Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1990/91 war die 42. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der FC Mahndorf nach drei Jahren wieder aus der Oberliga Nord abgestiegen, aus der Landesliga kamen die beiden Aufsteiger OSC Bremerhaven (Wiederaufstieg nach zwei Jahren) und SV Grohn (Wiederaufstieg nach einer Saison) hinzu.

Sieger wurde zum dritten Mal der OT Bremen. Er qualifizierte sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord. Dort ließ er den VfL 93 Hamburg, den TuS Lingen sowie den TSV Pansdorf hinter sich und stieg erstmals in die Oberliga auf.

Am Saisonende zog der OSC Bremerhaven seine Mannschaft nach einer Saison in die Bezirksliga zurück. Dadurch musste nur die Mannschaft auf dem letzten Platz absteigen. Eintracht Bremen verließ die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 1990/91 im deutschen Fußball-Archiv

1990
Fußballsaison 1990/91